Ahrenkiel steht für:

 Ahrenkiel-Gruppe, Schifffahrtsunternehmen
 Christian Friedrich Ahrenkiel (1904–1993), deutscher Unternehmer
 Thomas Ahrenkiel (* 1967), dänischer Nachrichtendienstler